Ирина Калиновская: Калиновская, Ирина Борисовна (род. 1946) — советская и российская актриса.
 Калиновская, Ирина Николаевна (род. 1954) — советская и украинская пианистка, органистка, вокалистка.